У квалификацијама за Светско првенство у фудбалу 2006. се 52 европске репрезентације боре за 13 места на првенству које ће се одржати у Немачкој чија се репрезентација директно квалификовала. Квалификације су почеле 18. августа 2004. године а завршиле се 16. новембра 2005.

Систем такмичења 
У првом кругу репрезентације су постављене у три групе од седам екипа и пет група од шест. Победници група и две најбоље другопласиране се директно квалификују за светско првенство а остале другопласиране репрезентације ће се у другом кругу борити за преостала три места у два међусобна сусрета. Бодови који те репрезентације у првом кругу освоје у утакмицама са репрезентацијама које ће завршити на последњем месту у групама се неће узимати у обзир при рангирању најбољих осам дугопласираних (ово не важи за репрезентације из групе која се буде састојала од шест екипа).

Уколико две репрезентације имају једнак број бодова, поредак се одређује:
 Гол-разликом из свих утакмица у групи
 Већим бројем постигнутих голова у групи
 Већим бројем бодова из међусобних утакмица
 Гол-разликом из међусобних утакмица
 Већим бројем постигнутих голова у међусобним утакмицама
 Извлачењем или разигравањем (уколико га одобри ФИФА)

Жреб 
Жреб је одржан 5. децембра 2003. у Франкфурту, у Немачкој.

Резиме

Квалификоване репрезентације 

 Напомене:
 <div id="1">1 Подебљана година означава првака у тој години
 <div id="2">2 Коса година означава домаћина у тој години
 <div id="3">3 као Западна Немачка,
 <div id="4">4 као Југославија,
 <div id="5">5 као СР Југославија,
 <div id="6">6 као Чехословачка.

Први круг

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Бараж 
Табела је приказивала тренутне другопласиране из свих група. Две најбоље другопласиране су се директно пласирале на Светско првенство, док остале другопласиране се такмиче у баражу.

Жреб за бараж је одржан у Цириху, у Швајцарској 14. октобра 2005. године.

Резултат баража

Види још 
 Квалификације за Светско првенство у фудбалу 2006.
 Светско првенство у фудбалу 2006.

Референце

Спољашње везе 
 Европске квалификације  
 Распоред и резултати

Чланци на ијекавици
УЕФА
2006
Сезона 2005/06. у УЕФА такмичењима